Алинци  могу значити:

 Алинци (Прилеп), насеље у општини Прилеп, Северна Македонија;
 Алинци (Могила), насеље у општини Могила, Северна Македонија;

или 

 Аљинце или Алинце, насеље у општини Старо Нагоричано, Северна Македонија.